

Ключівська сільська рада — сільське поселення, Аскінський район, Башкортостан
 Ключівська сільська рада — сільське поселення, Грачовський район, Оренбурзька область
 Ключівська сільська рада — сільське поселення, Ключівський район, Алтайський край
 Ключівська сільська рада — сільське поселення, Тюменцевський район, Алтайський край
 Ключівська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область
 Ключівська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край
 Ключівська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Ключевська сільська рада
 Ключовська сільська рада